Novak Djokovic besegrade Stefanos Tsitsipas i finalen med 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 för att vinna singeltiteln för herrar vid Franska öppna 2021. Det var hans andra titel i Franska öppna och totalt 19:e Grand Slam-titel.
Han blev även den förste herrspelaren under den öppna eran att vinna dubbla Karriär-Grand Slam. Tsitsipas blev den förste grekiska spelaren att nå final i en Grand Slam-turnering.

Rafael Nadal var fyrfaldigt regerande mästare, men han förlorade mot Djokovic i semifinalen.

Seedning 

  Novak Djokovic (Mästare)
  Daniil Medvedev (Kvartsfinal)
  Rafael Nadal (Semifinal)
  Dominic Thiem (Första omgången)
  Stefanos Tsitsipas (Final)
  Alexander Zverev (Semifinal)
  Andrey Rublev (Första omgången)
  Roger Federer (Fjärde omgången, drog sig ur)
  Matteo Berrettini (Kvartsfinal)
  Diego Schwartzman (Kvartsfinal)
  Roberto Bautista Agut (Andra omgången)
  Pablo Carreño Busta (Fjärde omgången)
  David Goffin (Första omgången)
  Gaël Monfils (Andra omgången)
  Casper Ruud (Tredje omgången)
  Grigor Dimitrov (Första omgången, utgick)
  Milos Raonic (Drog sig ur)
  Jannik Sinner (Fjärde omgången)
  Hubert Hurkacz (Första omgången)
  Félix Auger-Aliassime (Första omgången)
  Alex de Minaur (Andra omgången)
  Cristian Garín (Fjärde omgången)
  Karen Khachanov (Andra omgången)
  Aslan Karatsev (Andra omgången)
  Dan Evans (Första omgången)
  Lorenzo Sonego (Första omgången)
  Fabio Fognini (Tredje omgången)
  Nikoloz Basilashvili (Andra omgången)
  Ugo Humbert (Första omgången)
  Taylor Fritz (Andra omgången)
  John Isner (Tredje omgången)
  Reilly Opelka (Tredje omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Övrig spelarinformation

Wild cards
Följande spelare fick ett wild card till turneringen.

  Grégoire Barrère
  Benjamin Bonzi
  Mathias Bourgue
  Arthur Cazaux
  Enzo Couacaud
  Hugo Gaston
  Christopher O'Connell
  Arthur Rinderknech

Skyddad ranking
  Philipp Kohlschreiber (96)
  Lu Yen-hsun (71)
  Kamil Majchrzak (105)

Kvalificerade

  Carlos Alcaraz
  Jenson Brooksby
  Taro Daniel
  Bjorn Fratangelo
  Daniel Elahi Galán
  Alessandro Giannessi
  Denis Istomin
  Henri Laaksonen
  Maximilian Marterer
  Mackenzie McDonald
  Oscar Otte
  Roman Safiullin
  Carlos Taberner
  Mario Vilella Martínez
  Botic van de Zandschulp
  Bernabé Zapata Miralles

Lucky losers
  Francisco Cerúndolo
  Peter Gojowczyk

Spelare som dragit sig ur
Innan turneringens start

  Attila Balázs → ersatt av  João Sousa
  Borna Ćorić → ersatt av  Andrej Martin
  Kyle Edmund → ersatt av  Roberto Carballés Baena
  Nick Kyrgios → ersatt av  Facundo Bagnis
  John Millman → ersatt av  Peter Gojowczyk
  Vasek Pospisil → ersatt av  Kevin Anderson
  Milos Raonic → ersatt av  Francisco Cerúndolo
  Denis Shapovalov → ersatt av  Yasutaka Uchiyama
  Stan Wawrinka → ersatt av  Kamil Majchrzak

Under turneringens gång
  Roger Federer
  Grigor Dimitrov
  Henri Laaksonen
  Lorenzo Musetti

Referenser

Externa länkar
Lottning

Franska öppna 2021
Franska öppna 2021 – Herrsingel